Сокращение ОКП может означать:
 Обсессивно-компульсивный психоз (обсессивно-компульсивное расстройство) — психическое расстройство, при котором у больного появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли, от которых он пытается избавиться с помощью таких же навязчивых и утомительных действий.
 Общекосмическая подготовка — часть курса обучения космонавтов.
 Общероссийский классификатор продукции — государственный стандарт Российской Федерации, содержащий перечень кодов и наименований иерархически классифицированных групп видов продукции.
 Объединённый комитет профсоюза.
 Околоземное космическое пространство — космическое пространство вблизи Земли.
 Открытый коллиматорный прицел — один из типов коллиматорного прицела.
 Охраняемый коттеджный поселок.
 Открытая коммерческая платформа.
Обучающая компьютерная программа — сокращение используется в методической литературе для педагогов.

Политика 
 Объединённая коммунистическая партия — незарегистрированная левая политическая партия в Российской Федерации.
 Объединённая крестьянская партия — партия в ПНР.

См. также 
 11-й отдельный кавалерийский полк (11окп) — кавалерийская часть, существовавшая в Вооруженных силах Российской Федерации для проведения киносьёмок.